Chortolirion är ett släkte av grästrädsväxter. Chortolirion ingår i familjen grästrädsväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Grästrädsväxter
Chortolirion